

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Allouez – township della Contea di Keweenaw, Michigan
 Allouez – villaggio della Contea di Brown, Wisconsin

Altro 
 Claude-Jean Allouez – missionario, religioso ed esploratore francese